L'édition 2021 du tournoi de tennis de Stockholm se déroule du 7 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Argentin Diego Schwartzman, de l'Australien Alex de Minaur, du Britannique Cameron Norrie, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Chilien Christian Garín, des Français Ugo Humbert et Gaël Monfils, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, de l'Italien Lorenzo Sonego, du Norvégien Casper Ruud, du Polonais Hubert Hurkacz et du Russe Aslan Karatsev. Ils sont respectivement remplacés par Emil Ruusuvuori, Frances Tiafoe, Adrian Mannarino, Peter Gojowczyk, Arthur Rinderknech, Taylor Fritz, Alejandro Davidovich Fokina, Márton Fucsovics, Tommy Paul, Marcos Giron, Mackenzie McDonald, Egor Gerasimov et Jordan Thompson.

Lauréats 
L'Américain Tommy Paul remporte le tournoi en battant en finale Denis Shapovalov. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Santiago González et Andrés Molteni décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Stockholm
Sport en Suède en 2021
Tennis en novembre 2021